

Miejscowości w Niemczech 
 Bartow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Miejscowości w USA 
 Bartow – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Bartow – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Jefferson
 Bartow – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pocahontas
 hrabstwo Bartow (ang. Bartow County) – w stanie Georgia